Министерство по делам поселений Израиля является правительственным учреждением, ответственный за поселение Израиля и национальную службу.

16 мая 2020 году в премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил создать министерство поселений.

Структура 
 Отдел по делам поселений
 Национальной службы Израиля

Министр

Ссылки 
 
Министерства Израиля